Fodio ist der Familienname folgender Personen:

 Abdullahi dan Fodio (1766–1829), islamischer Rechtswissenschaftler
 Usman dan Fodio (1754–1817), islamischer militärischer Führer